Bien-Aime oder Bien-Aimé ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Bien-Aimé († 2010), haitianischer Politiker und Finanzmanager
 Sonia Bien-Aime (* 1971), Sportfunktionärin der Turks- und Caicosinseln